Volckmar er ett tysk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Hans Volckmar – norsk redaktør
 Wilhelm Volckmar – tysk organist og komponist

Se også 

 Volkmar

Efternavne